Ludlow Village Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ludlow Village Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 93000009
 Ludlow Village Historic District (Vermont), ID-Nr. 06001235